Розе́тка (от  — розочка):
 Розетка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко водяных сетей).
 Розетка — декоративный мотив в виде распустившегося цветка, применяемый в убранстве фасадов и интерьеров зданий.
 Розетка — форма расположения листьев у некоторых растений.
 Розетка — термин в патоморфологии, означающий один ряд клеток располагаются в виде венчика или «колеса со спицами».
 Розетка — туманность NGC 2237 в созвездии Единорог.
 Розетка — вид посуды для подачи варенья, джема, мёда, лимона, сахара. Размер — около девяти сантиметров.
 Розетка — украшение, окаймление голосника (резонаторного отверстия) на деке некоторых струнных щипковых музыкальных инструментов (например, акустической гитары, домры или балалайки).
 Розетка — стеклянный, фарфоровый или металлический кружок, с отверстием посередине, надевающийся на свечку, чтобы предохранить подсвечник от капающего со свечки стеарина, воска и т. п.
 Розетка — деревянный или фарфоровый кружок, прикрепляемый к стене под электрический выключатель, предохранитель и тому подобное.
 Розетка — украинский интернет-магазин электроники и бытовой техники.

См. также 
 Розет

Примечания